Гласинац може да се односи на:

 Гласинац, висораван у општини Соколац
 ФК Гласинац, фудбалски клуб из Сокоца

или

 Гласиначко поље, Гласинац
 Гласиначка висораван, Гласинац
 Гласиначка група, најизразитија група старијег гвозденог доба на Балканском полуострву